Paul Wilson (1950–2017) válogatott skót labdarúgó
 Paul Wilson (1954) brit különleges effekt-tervező
 Paul Wilson (?) brit dalszerző